Yitzhak est un prénom hébraïque, souvent orthographié Isaac, comme le personnage biblique Isaac.

Il est notamment porté par :
 Yitzhak Ben Zvi  (1884-1963),  de l'État d'Israël.
 Yitzhak Rabin (1922-1995), militaire et homme politique israélien.
 Yitzhak Shamir (1915-2012), homme politique israélien.
 Yitzhak Navon (1921-2015), homme d'État, diplomate et écrivain israélien
 Itzhak Perlman (1945-), violoniste. 

 

 Amnon Yitzhak (1953-), rabbin israëlien d'origine yémenite
 Elisha Ben Yitzhak (1943-), artiste peintre israélien.  

 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom hébraïque